Meppen kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Meppen, Nederländerna, Drenthe, Gemeente Coevorden,

Tyskland 

 Meppen, Tyskland, Niedersachsen, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar